Петровка (Сватовский район)
 Петровка (Станично-Луганский район)
 Петровка (Белокуракинский район)
 Петровка (Перевальский район)